Larrea steht für:

 die Pflanzengattung Larrea (Gattung) innerhalb der Jochblattgewächse (Zygophyllaceae)

Larrea ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Humberto Larrea Dávila (* 1968), ecuadorianischer Diplomat
 Gorka Larrea García (* 1984), spanischer Fußballspieler
 Josu Ortuondo Larrea (* 1948), spanischer Politiker (PNV)
 Juan Ignacio Larrea Holguín (1927–2006), ecuadorianischer Geistlicher und Jurist, Erzbischof von Guayaquil und Militärbischof von Ecuador
 Kevin Larrea (* 1996), uruguayischer Fußballspieler
 Luis María de Larrea y Legarreta (1918–2009), spanischer Theologe und Bischof von Bilbao
 Tamara Larrea (* 1973), kubanische Beachvolleyballspielerin